Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1960. godinu je osvojio "Jadran" iz Splita.

I. savezna liga 

 Izvori:  
 "Slobodna Dalmacija"  
 "Jadran-Koteks"

II. savezna liga 

 Izvori:  
 "Slobodna Dalmacija"

Republička prvenstva

Hrvatska 

Finale prvenstva 
Igrano u Veloj Luci.

Klubovi eliminirani u prvom dijelu prvenstva: 
 Biograd (Biograd na Moru)
 Karlovac (Karlovac)
 Galeb (Makarska)
 Omladinac (Osijek)
 Delfin (Rovinj)
 Jedinstvo (Zadar)

 Izvori:  
 "VK Vela Luka 1953-2003"

Izvori 
 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.
  

1960.